Lemonia bremeri är en fjärilsart som beskrevs av Friedrich Anton Kolenati 1846. Lemonia bremeri ingår i släktet Lemonia och familjen mjölkörtsspinnare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mjölkörtsspinnare
bremeri